Едгар Филиберто Рамирез Арељано (; Сан Кристобал, 25. март 1977) венецуелански је глумац. По завршетку студија радио је радио у медијима, а размишљао о томе да постане дипломата. Познат је по улози Ларија у филму 00:30 — Тајна операција (2012), Паза у филму Борнов ултиматум (2007) и Роберта Дурана у филму Руке од камена (2016). Такође је познат по улози Ђанија Версачеа у мини-серији Атентат на Ђанија Версачеа: Америчка крими прича (2018).

Детињство и младост 
Рођен је у Сан Кристобалу, у Венецуели. Син је правнице Содеје Арељано и војног официра Филиберта Рамиреза. Има сестру Натали, као и нећака и нећаку по имену Енрике и Марија Камила. Део свог детињства провео је путујући по различитим земљама. Течно говори шпански, енглески, француски, италијански и немачки језик.

Филмографија

Филм 

|-
| 2003.
|
| -{Yotama se va volando}-
| Мануел Зозаја
|
|-
| 2004.
|
| -{Punto y Raya}-
| Педро
|
|-
| rowspan=2|2005.
|
| -{Atenea y Afrodita}-
| дечко
| кратки филм
|-
| Домино
| -{Domino}-
| Чоко
|
|-
| rowspan=2|2006.
|
| -{El Don}-
| Алваро
|
|-
|
| -{Elipsis}-
| Себастијан Кастиљо
|
|-
| 2007.
| Борнов ултиматум
| -{The Bourne Ultimatum}-
| Паз
|
|-
| rowspan=3|2008.
| Че
| -{Che}-
| Сиро Редондо Гарсија
|
|-
| Сирано Фернандез
| -{Cyrano Fernández}-
| Сирано Фернандез
|
|-
| Тренутак предности
| -{Vantage Point}-
| Хавијер
|
|-
| 2010.
|
| -{Carlos}-
| Карлос Шакал
|
|-
| 2011.
|
| -{Saluda al diablo de mi parte}-
| Ангел
|
|-
| rowspan=3|2012.
| Гнев титана
| -{Wrath of the Titans}-
| Арес
|
|-
| Отворено срце
| -{À cœur ouvert}-
| Хавијер
|
|-
| 00:30 — Тајна операција
| -{Zero Dark Thirty}-
| Лари
|
|-
| 2013.
| Саветник
| -{The Counselor}-
| свештеник
|-
| rowspan=2|2014.
|
| -{Libertador}-
| Симон Боливар
|
|-
| Спаси нас од зла
| -{Deliver Us from Evil}-
| Мендоза
|
|-
| rowspan=2|2015.
| Џој
| -{Joy}-
| Тони Мирен
|
|-
| Злочин на таласима
| -{Point Break}-
| Боди
|
|-
| rowspan=3|2016.
| Руке од камена
| -{Hands of Stone}-
| Роберто Дуран
|
|-
| Девојка из воза
| -{The Girl on the Train}-
| др Камал Абдик
|
|-
| Злато
| -{Gold}-
| Мајкл Акоста
|
|-
| 2017.
| Брајт
| -{Bright}-
| Кандомере
|
|-
| rowspan=2|2018.
| Отпуск
| -{Furlough}-
| Кевин Ривера
|
|-
|
| -{La quietud}-
| Винсент
|
|-
| 2019.
| Осиња мрежа
| -{Wasp Network}-
| Рене Гонзалез
|
|-
| rowspan=2|2020.
| Отпор
| -{Resistance}-
| Сигмунд
|
|-
| Последњи злочин у Америци
| -{The Last Days of American Crime}-
| Грејам Брик
|
|-
| rowspan=2|2021.
| Дан за да
| -{Yes Day}-
| Карлос Торес
|
|-
| Авантура у џунгли
| -{Jungle Cruise}-
| Агире
|
|-
| 2022.
| 355
| -{The 355}-
| Луис Рохас
|
|}

Телевизија 

|-
| 2003.
|
| -{Cosita rica}-
| Касике Чакон
| 4 епизоде
|-
| 2005.
|
| -{Ser bonita no basta}-
| Леонардо
| епизода: „#1.1”
|-
| 2018.
| Атентат на Ђанија Версачеа: Америчка крими прича
| -{The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story}-
| Ђани Версаче
| 6 епизода
|-
| 2020.
| Слом
| -{The Undoing}-
| детектив Џо Мендоза
| мини-серија
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Биографије живих особа
Венецуелански глумци